HAZOP  (англ. HAZARD and OPERABILITY , Опасность и Работоспособность) это процесс детализации и идентификации проблем опасности и работоспособности системы, выполняемый группой специалистов. Исследование HAZOP предназначено для идентификации потенциальных отклонений от целей проекта, экспертизы их возможных причин и оценки их последствий. Исследование HAZOP, подобно методам FMEA и RUA направлено на идентификацию видов отказов процесса, системы или процедуры, их причин и последствий и является международным стандартом.

История 
В 1963 году группа из трех человек в течение четырех месяцев по три раза в неделю собиралась с целью анализа и изучения конструкции нового завода по производству фенола и применяла внутренний метод разработанный в компании. Они начали с методики, которая называлась Critical Examination и позволяла искать альтернативы конструкции, но затем отказались от нее для поиска отклонений. Метод, который был дальше использован в компании, назывался Operability Studies. Это было исследование работоспособности - условий и состояний объекта, при которых сохраняется или нарушается его целевая функциональная способность. Основная идея метода – изучить, как поведет себя объект, если какие-то части объекта будут не исправны в ходе технологического процесса. В 1974 году по предложению Института химического машиностроения (IChemE) изучение данной процедуры было включено в Недельный курс безопасности политехнического колледжа Мидлсбурга (университет – Teesside University, Великобритания).  До некоторого времени термин HAZOP не использовался в официальных публикациях. Первым термин ввел в обиход Тревор Клетц  в 1983 году.

В России, метод был легализован с выходом стандарта ГОСТ Р 51901.11- 2005 (МЭК 61882:2001) и благодаря крупным химическим компаниям стал получать более широкое распространение  в России. Метод используется как проектными организациями, так и промышленными предприятиями.

Так ряд компаний разработали внутренние стандарты по аналогии с методом HAZOP, например Газпром  или полностью приняли метод HAZOP к применению, как в компании BP.

Метод 
Характерная особенность исследования HAZOP — проведение экспертизы, в процессе которой группа специалистов в области различных научных дисциплин под руководством лидера систематически исследует соответствующие части проекта или системы. Метод позволяет идентифицировать отклонения от целей проекта системы, используя базовый набор ключевых управляющих слов. Методика направлена на стимуляцию воображения участников для идентификации проблем опасности и работоспособности системы. Метод HAZOP следует рассматривать как расширение качественного исследования проекта, использующего экспериментальные методы.

HAZOP и подобные методы применяют для идентификации опасности, при этом их основная цель состоит в систематической проверке наличия опасностей. Если опасности обнаружены, то такие методы помогают понять, как эти опасности могут привести к негативным последствиям, и как этих последствий можно избежать путем внесения изменений в процесс.

Согласно нормативно-правовым актам РФ в области промышленной безопасности, разработка технологического процесса, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля должны быть обоснованы результатами анализа опасностей технологических процессов. Таким образом, при разработке технологического процесса применение одного из методов анализа опасностей обязательно.

Управляющие слова 
В основе исследований HAZOP лежит «экспертиза управляющего слова», которая представляет собой целенаправленный поиск отклонений от целей проекта. Для облегчения экспертизы систему разделяют на части.

Пример основных управляющих слов. 

Одним из недостатков метода HAZOP является то, что исследование сложной системы должно проводиться совместно с другими подходящими методами. Наиболее часто метод HAZOP совмещается с методами указанными в таблице.

Сравнение метода HAZOP с другими методиками анализа

Отличие исследования HAZOP от метода FMEA заключается в том, что при применении исследования HAZOP рассматривают нежелательные результаты и отклонения от намеченных результатов и условий для поиска возможных причин и видов отказа, тогда как в методе FMEA анализ начинают с идентификации видов отказа.

Литература 
 ГОСТ Р 27.012-2019 (МЭК 61882:2016) Надежность в технике. Анализ опасности и работоспособности (HAZOP)
 Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001. Женева: Международное бюро труда, 2003.
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Серия 09. Выпуск 37. — 2-е изд., доп. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. — 126 с.
 ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ

Примечания 

Техника безопасности
Безопасность
Промышленная безопасность
Охрана труда
Теория надёжности